Мариненко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Мариненко, Дмитрий Сергеевич — украинский шашист и тренер, мастер спорта СССР.
 
 Мариненко, Надежда Борисовна (род. 1951) — советская легкоатлетка, прыгунья в высоту.
 Мариненко, Татьяна Савельевна (1920—1942) — советская партизанка, Герой Советского Союза.